La pneumatologie, en philosophie, est une branche de la métaphysique classique de Malebranche (1638-1715) qui se propose d'étudier l'esprit et les choses spirituelles ; ce que l'on appelle aujourd'hui la philosophie de l'esprit. 
Pneumatologie est le terme choisi par Jeremy Bentham (1748-1832), dans l'extrait "Essai sur la nomenclature et la classification des principales branches d’Art et Science" constitué par George Bentham, écrit page 83 : "Le nom de pneumatologie que j'ai donné à l'autre branche est déjà en usage dans ce sens, ainsi que celui de Psychologie, mais celui-ci, par dérivation, est beaucoup moins expressif." (la première branche étant les sciences de la matière, et celle-ci désignant celle de l'esprit). Pour Bentham, citant d'Alembert, la pneumatologie est "la science de l'Homme" (p.231).
 Pneumatologie est un synonyme de science pneumatique. 
 La pneumatologie, en théologie chrétienne, est l'étude du Saint-Esprit.